Ramena – miasto i gmina (kaominina) w Dystrykcie Antsiranana II, w regionie Diana na Madagaskarze
 Ramena – rzeka w północnej części Madagaskaru, w regionie Diana